Major League Soccer 2020 var den tjugofemte säsongen av MLS, ligan innehöll två nya lag denna säsongen, Inter Miami och Nashville, då ligan utökades från 24 till 26 lag. Philadelphia Union vann Supporters' Shield medan Columbus Crew vann MLS Cup då man besegrade Seattle Sounders med 3–0.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Slutspel

Slutspelsträd

Play-in

Första omgången

Konferenssemifinaler

Konferensfinaler

Final

MLS is Back Tournament

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor 
Officiell hemsida

2020 i USA
2020 i Kanada
Fotbollssäsongen 2020
2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin